Teashark — браузер для мобильных телефонов, разработанный компанией Teashark. Работа происходит с помощью специального прокси-сервера, преобразующего Web-страницы для просмотра на маленьком экране и уменьшающего размер передаваемых по сети данных.
Браузер поддерживает просмотр веб-страниц с поддержкой Cookies, телефона чтение потоков RSS, поворот экрана. Отличительной особенностью браузера является двухступенчатый зум страниц, приходящих в виде, аналогичном компьютерному, цветовое оформление закладок, скриншоты страниц в истории посещений.

Работает через промежуточный сервер, расположенный в США (в настоящее время не функционирует).

Браузер доступен на английском языке, также существует сделанный сторонними разработчиками перевод на русский.
Сайт браузера был недоступен, сейчас у сайта другой владелец. Новостей не было с начала 2010 г. Проект, видимо, заброшен.
В июле 2011 было замечено, что домен был выкуплен киберсквоттером, который восстановил копию сайта из Вебархива - ссылки на скачку не работоспособны, блог датирован 2007 годом, сам сайт не ранее 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт Teashark 
 Зеркало сайта Teashark 
 

Мобильные браузеры
Программное обеспечение, написанное на Java ME
Программы, разработка которых прекращена